Pahuja ist der Familienname folgender Personen:

 Mukul Pahuja (* 1985 oder 1986), US-amerikanischer Pokerspieler
 Nisha Pahuja (* 1978), indisch-kanadische Filmemacherin
 Paresh Pahuja (* 1991), indischer Schauspieler
 Vineet Pahuja, US-amerikanischer Pokerspieler